Mrtvica (Lopare), een plaats in de gemeente Lopare in Bosnië-Herzegovina
 Mrtvica (Vladičin Han), een plaats in de Servische gemeente Vladičin Han